Příjmení Zeller nese více různých osobností:

 Carl Zeller (1842–1898) – rakouský operetní skladatel
 Eduard Zeller (politik) (1857–1915) – rakouský politik německé národnosti z Čech
 Jakob Zeller (1581–1620) – německý sochař, umělecký soustružník a řezbář slonoviny období rudolfínského manýrismu
 Katrin Zellerová (* 1979) – německá běžkyně na lyžích
 Florian Zeller (*1979) – francouzský spisovatel a dramatik